Сельцы — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на северном берегу острова Каменка в западной части Псковского озера. На острове к юго-востоку находится деревня Медово.

Население 
Численность населения деревни Сельцы составляет 17 жителей по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района